Felip Neri (Florència, 1515 - 1595), fundador de la Congregació de l'Oratori.
 Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri, congregació de sacerdots seculars i de seglars fundada per Sant Felip Neri.
 Sant Felip Neri (Crevillent), pedania del municipi de Crevillent (Baix Vinalopó).
 Església de Sant Felip Neri de Barcelona, església d'estil barroc, ubicada a la plaça del mateix nom al barri gòtic de Barcelona.
 Oratori de Sant Felip Neri (Gràcia), església del barri de Gràcia de Barcelona.
 Oratori de Sant Felip Neri (Sóller)
 Plaça de Sant Felip Neri, plaça d'El Gòtic de Barcelona que està presidida per l'església del mateix nom.